Amsterdam-Zuid
 Stadsdeel Zuid (Enschede)
 Rotterdam-Zuid
 Zuid (Utrecht)